Браян Беллоуз (1964) — канадський хокеїст.
 Джордж Беллоуз (1882 — 1925) — живописець США.

Англійські прізвища